Wood River kan syfta på följande:
 Wood River, British Columbia, ett vattendrag i Kanada
 Wood River, Illinois, en ort i USA
 Wood River, Nebraska, en ort i USA